Albert Horel (1876-1964), peintre français
 Catherine Horel (née en 1966), historienne française
 Stéphane Horel (née en 1976), journaliste et documentariste française.